Charo – comune nello Stato messicano di Michoacán
Charo – attrice e musicista spagnola
Charo – diminutivo in lingua spagnola del nome proprio di persona Rosario
Charo – nome dell'amante di Pepe Carvalho, investigatore creato da Manuel Vázquez Montalbán.